Shakti steht für:

 Shakti, weiblicher, dynamischer Aspekt hinduistischer Gottheiten
 Shakti (Band), eine Jazz-Fusion-Band
 Shakti (Rishi), Sohn des Vasishtha, vedischer Seher der indischen Mythologie 

 Operation Shakti, Serie von indischen Atomtests in 1998 
 Mission Shakti, demonstrativer Abschuss eines Satelliten durch das indische Militär

 mindestens acht indische Filme:
 Shakti (Film), der bekannteste Film von Ramesh Sippy aus dem Jahr 1982
 Shakti – The Power, ein Film aus dem Jahr 2002